est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 3-méthylglutaconique, numéro CAS 
 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione, numéro CAS 
 fumarate de diméthyle, numéro CAS